Горанов — болгарская фамилия. Известные носители:
 Горанов, Волкан Семёнович (1904—1987) — болгарский лётчик и военачальник, Герой Советского Союза.
 Горанов, Камен (род. 1948) — болгарский борец греко-римского стиля.
 Горанов, Орлин (род. 1957) — болгарский певец.
 Горанов, Пламен (1976—2013) — болгарский общественный деятель.

См. также